"Release Me" – piosenka z 1946 roku
 "Release Me" – singel Wilson Phillips z 1990 roku
 "Release Me" – singel Agnes Carlsson z 2008 roku
 Release Me – album The Like z 2010 roku
 Release Me – album Barbry Streisand z 2012 roku

Zobacz też: